Osoby o tym nazwisku:
 Jan Łopuszański – polski inżynier, minister
 Jan Łopuszański – polski fizyk teoretyk
 Jan Łopuszański – polski polityk, poseł na Sejm
 Mieczysław Łopuszański – polski inżynier kolejowy i działacz związkowy.
 Tadeusz Łopuszański – polski pedagog, minister